Чистюнька — село в Топчихинском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Чистюньского сельсовета.

История 
В 1928 году состояло из 827 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Чистюнькского сельсовета и Чистюньского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района